Antoni Batllori i Jofré (1915-1999), dibuixant català
 Antoni Batllori i Obiols (1951), o Toni Batllori, dibuixant català